Jan III van Renesse (ca. 1268-1304)
 Jan van Renesse (1470-1535)
 Jan van Renesse (1505-1561)
 Jan van Renesse (1537-1584)
 Jan van Renesse (1560-1620)
Zie voor andere personen met deze naam:
 Van Renesse